Die Trofeo Villa de Gijón ist ein Fußball-Sommerturnier, welches jährlich im Stadion El Molinón der nordspanischen Stadt Gijón (Asturien) ausgetragen wird. Sporting Gijón ist hierbei ständiger Teilnehmer und mit 25 Titelgewinnen Rekordsieger dieses Turniers. Mit dem 1. FC Köln gewann 1973 auch einmal ein deutsches Team die Trofeo Villa de Gijón.

Die Zahl der teilnehmenden Mannschaften variiert zwischen zwei und vier, so dass der Turniermodus immer wieder wechselt.

Geschichte 
Im Jahre 1962 wurde das Turnier erstmals als Trofeo Costa Verde ausgetragen. So hieß es 30 Jahre lang bis zu seiner 28. Auflage 1992. Nach einem Jahr Pause wurde die Trophäe unter dem Namen Trofeo Villa de Gijón fortgeführt. 

Nicht gespielt wurde das Turnier außerdem in den Jahren 1971, 1981 und 2009 wegen Umbauarbeiten am Stadion sowie 1987, als stattdessen das Abschiedsspiel für Enrique Castro González, einen legendären Stürmer von Sporting Gijón, stattfand.

Turniere

Sieger 

Fußballwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Gijón
Sporting Gijón